Nancy Wilson peut désigner :
 Nancy Wilson (1937-2018), une chanteuse de jazz et comédienne américaine ;
 Nancy Wilson (née en 1954), une chanteuse et guitariste américaine, cofondatrice du groupe Heart.